Матч за звание чемпиона мира по международным шашкам среди женщин 2011 года проходил между чемпионкой мира 2010 года Зоей Голубевой (Латвия) и чемпионкой мира 2008 года Дарьей Ткаченко (Украина) с 15 по 28 июня 2011 года в городе Днепродзержинск, Украина. Главный арбитр матча арбитр Международной категории Юрий Липницкий (Белоруссия).

Победу в матче одержала Дарья Ткаченко, выиграв по сетам 2-1.

1-й сет 
Четыре партии завершились миром. По регламенту был назначен тай-брейк. Две партии в быстрые шашки (20 минут на партию + 10 секунд на ход) завершились вничью. Затем игралась партия в блиц (5 минут на партию + 3 секунды на ход), в которой победила Зоя Голубева. Ей была присуждена победа в первом сете.

2-й сет 
Первую партию выиграла Дарья Ткаченко. Вторая, третья и четвёртая партии закончились вничью. Ткаченко была присуждена победа во втором сете. Счёт по сетам стал 1-1.

3-й сет 
В первой и второй партиях была зафиксирована ничья, третью партию выиграла Дарья Ткаченко. Четвёртая партия закончилась вничью. В сете, а вместе с ним и в матче победила Дарья Ткаченко.

Ссылки 
 История и статистика чемпионатов мира среди женщин
 Матч на сайте СДЮСШОР № 17 по шашкам

Спорт в Каменском
июнь 2011 года
Спортивные соревнования в Днепропетровской области
2010-е годы в Днепропетровской области
Спорт на Украине в 2011 году
2011 год в Днепропетровской области